Oud Burgerlijk Wetboek (België)
Oud Burgerlijk Wetboek (Nederland)